Софія Елеонора Саксонська 
 Марія Єлизавета Саксонська 
 Софія Саксонська 
 Сибілла Саксонська
 Маргарита Саксонська 
 Емілія Саксонська 
 Гертруда Саксонська 
 Марія Йозефа Саксонська 
 Анна Марія Саксонська 
 Єлизавета Саксонська (герцогиня Генуї) 
 Амалія Августа Баварська

Див. також

 Саксонський